Camicia nera – milite della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale
 Camicia Nera – cacciatorpediniere della Regia Marina
 Camicia nera – film del 1933 diretto da Giovacchino Forzano